Cante hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

 Cante flamenco. Junto al toque de la guitarra y el baile, es uno de los tres pilares fundamentales en que descansa el flamenco como expresión musical y artística.
 Cante de ida y vuelta, estilo flamenco originado en la música popular latinoamericana.
 Cante Jaleo, cante popular andaluz y un palo flamenco cultivado también en Extremadura.
 Cantes de Málaga, totalidad de estilos o palos flamencos que son originarios de Málaga y su provincia
 Cantes minero-levantinos, estilo flamenco desarrollado en la localidad murciana de La Unión.
 Cante jondo, nombre tradicional del flamenco.